Вајт Хејвен има више значења:
 Вајт Хејвен (Монтана)
 Вајт Хејвен (Пенсилванија)